Urechești (Bacău) ;
 Urechești (Vrancea) ;